Arealva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arealva (ort), São Paulo, 
 Arealva (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar